Álvaro Mejía (atleet), Colombiaans atleet
 Álvaro Mejía (voetballer), Spaans voetballer
 Álvaro Mejía (wielrenner), Colombiaans wielrenner